North and South è il terzo album in studio del cantante belga Milow.

Tracce

Singoli 
 2010: Never Gonna Stop (solo in Belgio)
 2011: You and Me (In My Pocket)

Note